persoon uit Birma
een kattenras, Birmaan of Heilige Birmaan